Fastosarion bullaceus är en snäckart som först beskrevs av Nils Hjalmar Odhner 1917.  Fastosarion bullaceus ingår i släktet Fastosarion och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bullaceus